Константи́н Бара́нов:
 Баранов, Константин Викторович (1965—2015) — глава города Калуга.
 Баранов, Константин Петрович (род. 1982) — российский хоккеист. Баранов, Константин Яковлевич (1910—1985) — советский художник.